

Sigle 
 Hope that helps ("spero possa servire"), gergo di Internet
 Helix-Turn-Helix, elica-giro-elica, un motivo strutturale proteico in grado di legare il DNA

Codici 
 HTH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Municipal, Hawthorne (Nevada), Stati Uniti